Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 314e régiment d'artillerie
 314e régiment d'infanterie